Соревнования по боксу в весовой категории до 75 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 10 по 23 августа. Приняли участие 28 спортсменов из разных стран.

Виджендер Сингх принёс Индии первую в истории олимпийскую медаль в боксе.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты